Pierre Pradier peut désigner :
 Pierre Pradier (1891-1936), acteur français ;
 Pierre Pradier (né en 1948), pianiste français ;
 Pierre Pradié ou Pradier (1816-1892), homme politique français ;
 Pierre Pradier (1933-2003), député européen français.